Amerikai Egyesült Államok
 McRae (Alabama)
 McRae (Arkansas)
 McRae (Florida)
 McRae (Georgia)
 McRae–Helena (Georgia)
 McRae (Virginia)